Большой Суходол — название населённых пунктов.

Россия 
 Большой Суходол — деревня в Городецком районе Нижегородской области.
 Большой Суходол — деревня в Богородицком районе Тульской области.